Esta é uma lista dos 92 municípios do estado de Rio de Janeiro por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também
 Lista de municípios do Rio de Janeiro por área

Area urbana
Rio de Janeiro, urbana